Les  constituent un clade éteint de ptérosaures. Il représente le groupe principal  des ptérodactyloïdes euptérodactyloïdes. 

Ils ont vécu au cours du Crétacé, et leurs fossiles ont été découverts sur tous les continents à l'exception de l’Antarctique.

Définitions 

Le paléontologue S. Christopher Bennett a défini les Ornithocheiroidea en 1994 comme un clade basé sur des apomorphies ; il est rattaché au clade des Eupterodactyloidea.

En 2003, Alexander Kellner le définit comme le clade le moins inclusif contenant Anhanguera blittersdorffi, Pteranodon longiceps, Dsungaripterus weii et Quetzalcoatlus northropi. Plus tard, la même année, David Unwin propose une définition plus restrictive : un clade contenant Pteranodon longiceps et Istiodactylus latidens. Dans ses publications de 2008, 2010 et 2014, Brian Blake Andres, conserve la définition de Kellner (2003) pour éviter toute confusion avec d'autres groupes ayant déjà des définitions similaires comme les Pteranodontoidea.

Super-famille ? 
Conformément à son suffixe, Paleobiology Database, en 2022, l'a noté comme une super-famille.

Classification 
Les résultats des études phylogénétiques sur les Ornithocheiroidea et plus généralement sur les ptérosaures sont nombreux et souvent contradictoires. Le cladogramme ci-dessous, établi par Longrich, Martill et Andres en 2018, montre la position des Ornithocheiroidea au sein des Eupterodactyloidea, et les principaux taxons qu'il renferme. Les études phylogénétiques de Vidovic et Martill en 2017 aboutissent à un résultat très différent avec deux grands ensembles sous les Ornithocheiroidea : les Azhdarchoidea et les Dsungaripteromorpha :

Voir aussi 
 Pterodactyloidea
 Eupterodactyloidea
 Phylogénie des Pterosauria

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1994